Slander szteht für:

 Slander (Stummfilm), US-amerikanischer Stummfilm von 1916
 Tödlicher Skandal, US-amerikanisches Filmdrama von 1957